Listenbach ist ein Gewässername:

 Listenbach (Aurach), rechter Zufluss der Aurach (zur Rednitz) nahe Aurau, Gemeinde Büchenbach, Landkreis Roth, Bayern
 Listenbach (Kaltes Wasser), rechter Zufluss des Kalten Wassers (zur Nemphe) nahe Bottendorf, Gemeinde Burgwald, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen